Wheeler Peak – góra w USA, w stanie Nevada
 Wheeler Peak – góra w USA, w stanie Nowy Meksyk